Леопольд Францевич Венкербец (2 июня 1926, Свердловск — 25 июля 2009, там же) — советский и российский художник-монументалист. Член Союза художников СССР (с 1965). Работал в паре с художником-монументалистом В.З. Беляевым.

Биография 
Отец, Франц Карлович Венкербец, австрийский военнопленный, 1885 года рождения, был репрессирован, умер в 1939 г. в ИТЛ.

Со своем будущей женой Эмилией Павловной познакомился в Свердловске. Мать Клавдия и родная сестра Леопольда — Розалия были против их союза и даже украли у них паспорта в качестве протеста. В результате, Леопольд и Эмилия были вынуждены переехать в Москву, и далее в Ленинград, где восстановили документы и поженились в 1950 г. В браке родилось двое детей — Людмила и Владимир.

Окончил Свердловское художественное училище в 1945 г., затем Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию им. А. Л. Штиглица по специализации «художественная керамика и стекло» в 1956 году.

Живописец, прикладной художник (декоративных и монументальных произведений из дерева, стекла, мозаики, штукатурки).

Участвовал в выставках с 1957 года. Жил и работал в Свердловске. В молодости дружил в Эрнстом Неизвестным, вместе с которым называли себя «союзом русских студентов и художников».

Преподаватель спецдисциплин в Екатеринбургском художественном училище им. И. Д. Шадра, в детских художественных школах, также в последние годы преподавал живопись в УрФУ.

Любил природу и походы, каждые выходные катался на лыжах и ездил по Уралу.

В 1970 г. побывал в Польше и Чехословакии.

Скончался 25 июля 2009 года в Екатеринбурге. Похоронен на Михайловском кладбище.

Работы 
 Оформление Дворца культуры им. Сталина в Асбесте (1955)
 Роспись ДК Динасового завода в Первоуральске (1955)
 Роспись Дворца культуры Машиностроителей в Невьянске (1958)
 Роспись Театра музыкальной комедии и кинотеатра «Совкино» в г. Свердловске (1962). Это была первая крупная работа в духе того времени в реконструированном здании, техника выполнения — сграффито, выполнены в скупой цветовой гамме, образы стилизованы и декоративны.
 Роспись интерьера театра кукол в Свердловске (1963)
 Оформление дворца культуры «Ровесник» в г. Заречный (1964)
 Рельефы для Дворца культуры Высокогорского железного рудника в г. Нижний Тагил (1966)
 Стела «Пламя революции» (1967), Свердловск.

Совместно с В. Беляевым разработал проект стелы и представил его администрации города. В начале 1967 г. их вызвали в горком и предложили создать стелу за месяц, ко дню пятидесятилетию Советской власти. Художники пытались объяснить, что на создание гранитной стелы потребуется два года, но чиновники настояли на сооружении временного макета в натуральную величину. Венкербец и Беляев расписали в технике гризайли древесностружечную плиту длиной 35 метров и высотой 6 метров. Художники надеялись, что временный макет будет заменен гранитным монументом, но средства не были выделены и стелу демонтировали спустя несколько лет.

 Оформление Дворца культуры машиностроителей в Кургане (1968)
 Росписи интерьеров Свердловского высшего военно-политического танко-артиллерийского училища (1971)
 Оформление фойе Клубно-спортивного комплекса редких и цветных металлов в Верхней Пышме (1971)
 Барельеф «Факел Революции» на фасаде Дворца молодежи в Свердловске (1970)
 Барельеф «Спорт» во Дворце спорта профсоюзов в Свердловске.
 «Былинный Урал» (1987), установленный на южной стороне плотины городского пруда, сделан по мотивам барельефа скульптора П. Шерлаимова. Объект постановлением Главы Екатеринбурга № 1300 от 9 декабря 2000 года внесен в городской перечень монументально-декоративных произведений.

Выпускники Свердловского художественного училища
Выпускники Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Преподаватели Свердловского художественного училища
Преподаватели Уральского федерального университета
Художники-монументалисты СССР
Похороненные на Михайловском кладбище‎